Cardinali ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Cardinali (1856–1917), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Julieta Cardinali (geb. 1977), argentinische Schauspielerin

Siehe auch:
 Cardinale